Saint-Usage kan syfta på:
 Saint-Usage, Aube
 Saint-Usage, Côte-d'Or